«Чак и Ларри: Пожарная свадьба» () — кинокомедия 2007 года. Исполнители главных ролей — Адам Сэндлер и Кевин Джеймс.

Сюжет 
Два холостых пожарных из Бруклина вляпываются в историю с самыми лучшими намерениями. Вдовец Ларри хочет лишь одного — защитить свою семью. Его приятель Чак также хочет наслаждаться жизнью холостяка. Чак благодарен Ларри за то, что тот вынес его из огня.

Чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семейных, Чак и Ларри решают изобразить из себя гомосексуальную пару. Но когда местный придирчивый чиновник начинает выяснение деталей, «заговор» становится из конфиденциального вопросом номер один для города, попадая на первые страницы газет. Вынужденные изображать из себя влюблённую пару, Чак и Ларри должны теперь пробираться через каскад нелепых и смешных ситуаций.

В ролях 
 Адам Сэндлер — Чак Левин
 Кевин Джеймс — Ларри Валентайн
 Джессика Бил — Алекс МакДонаф
 Дэн Эйкройд — капитан Такер
 Винг Рэймс — Фред Дункан
 Стив Бушеми —  Клинт Фитцер
 Николас Туртурро — Ренальдо Пинера
 Аллен Коверт — Стив
 Чандра Уэст — Доктор
 Рэйчел Дрэч — Сара Пауэрс
 Ричард Чемберлен — советчик Бэнкс
 Ник Свардсон — Кевин МакДонаф
 Роб Шнайдер (в титрах не указан) — азиатский министр
 Мэри Пэт Глисон — Тереза
 Мэтт Уинстон — Глен Альдрих
 Роб Кордри — Джим
 Дэвид Спейд (в титрах не указан) — трансвестит на вечеринке
 Тила Текила — девушка из ресторана Hooters
 Джейми Чон — девушка из ресторана Hooters
 и другие.

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Деннис Дуган
 Продюсеры — Бэрри Бернарди, Ник Свардсон, Майкл Бостик
 Сценарий — Бэрри Фэнаро, Александр Пэйн, Джим Тейлор
 Композитор — Руперт Грегсон-Уильямс
 Оператор — Дин Семлер
 Монтаж — Джефф Гоурсон

Награды

Саундтрек 
 Seven One Eight — Fannypack
 For One Night Only — Bodyrockers
 There’s A Fire — Longwave
 The Air That I Breathe — The Hollies
 L O V E — Nat King Cole
 Can’t Help Falling In Love — Elvis Presley
 Anything You Can Do (I Can Do — Doris Day & Robert Goulet
 Always On My Mind — The Pet Shop Boys
 Dancing Queen — ABBA
 The Rejection — Dangerous Muse
 Groove Is In The Heart — Deee-lite
 Open Arms — Journey
 Girls Just Want To Have Fun — Cyndi Lauper
 Too Much Passion — The Smithereens
 Its A Beautiful Life — Ace of Base
 High And Dry — Radiohead
 You’re My Best Friend — Queen
 Freedom — George Michael

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года
Фильмы Денниса Дугана
Кинокомедии США
Фильмы о Нью-Йорке
Кинокомедии 2007 года
Ниагарский водопад в культуре и искусстве
Фильмы по сценариям Джима Тейлора
Фильмы по сценариям Александра Пэйна
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы Happy Madison
Фильмы Relativity Media
Фильмы Universal Pictures
Фильмы, спродюсированные Адамом Сэндлером